Dit is een (onvolledige) lijst van Engelse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A 
Eniola Aluko
Anita Asante
Chelsea Ashurst

B 
Debbie Bampton
Karen Bardsley
Gemma Bonner
Lucy Bronze
Yasmin Bunter

C 
Karen Carney
Millie Chandarana
Alana Cook
Gemma Craine

D 
Rachel Daly
Kerry Davis
Jenna Dear
Natasha Dowie
Toni Duggan

E 
Mary Earps

F 
Karen Farley
Kirsty Feasey
Shameeka Fishley

G 
Alex Greenwood

H 
Sara Hatem

L 
Danielle Lea

M 
Jade Moore
Anna Moorhouse
Karin Muya

P 
Nikita Parris

R 
Grace Rapp

S 
Ebony Salmon
Lianne Sanderson
Alex Scott
Kelly Smith
Amber Stobbs

T 
Jodie Taylor

U 
Chioma Ubogagu

W 
Megan Walsh
Chelsea Weston
Lucy Whipp
Fiona Worts

Engelse
Vrouwenvoetbal in het Verenigd Koninkrijk
Voetbalsters